Ри́верс, Ри́верз () — английская фамилия.

Фамилия 
  (род. 1956) — американский радиоведущий.
 Риверс, Джейми (род. 1975) — канадский хоккеист.
 Риверз, Джоан (1933—2014) — американская комедийная актриса, стендап-комик, телеведущая, сценарист, продюсер.
 Риверс, Джонни (род. 1942) — американский певец, автор-исполнитель, гитарист, музыкальный продюсер.
 Риверс, Док (род. 1961) — американский баскетболист.
  (род. 1965) — американский баскетболист.
 Риверс, Кей Си (род. 1987) — американский баскетболист.
  (род. 1986) — американский .
 Риверс, Ларри (1923—2002) — американский художник, скульптор, музыкант.
  (род. 1968) — американская актриса, телеведущая и телепродюсер, предпринимательница-филантроп.
 Риверс, Остин (род. 1992) — американский баскетболист.
  (1921—1944) — американский солдат.
  (1858—1925) — англо-австралийский художник.
 Риверс, Ромео (1907—1986) — канадский хоккеист.
 
 Риверс, Уильям Халс Риверс (1864—1922) — английский антрополог, невролог, психиатр, этнолог.
 Риверс, Филипп (род. 1981) — американский .
  (род. 1947) — американская писательница.

 Барон Риверс
 Граф Риверс
 Вудвилл, Ричард, 1-й граф Риверс (ок. 1405—1469)
 Вудвилл, Энтони, 2-й граф Риверс (ок. 1440/1442 — 1483)
 Вудвилл, Ричард, 3-й граф Риверс (1453—1491)
Составные фамилии
 Питт-Риверс, Огастес (1827—1900) — английский археолог.

Прочее 
 Риверс — штат на юге Нигерии, в дельте реки Нигер.
  — казино в Питтсбурге.

См. также 
 Ривер